Карамышевская: составная часть ряда московских названий.

 Карамышевская ГЭС — гидроэлектростанция на реке Москве в городе Москва (район Серебряного Бора).
 Карамышевская набережная — набережная на левом берегу Москвы-реки в районе Москвы Хорошёво-Мнёвники.

Устаревшее 
 «Карамышевская» —  «Мнёвники» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
 «Карамышевская» —  Народное Ополчение Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

См. также 

 Карамышевский канал
 Карамышевский мост
 Новый Карамышевский мост

 Карамышевский шлюз — шлюз № 9, входит в состав Карамышевского гидроузла.